Bathyarca är ett släkte av musslor som beskrevs av Wilhelm Kobelt 1891. Bathyarca ingår i familjen Arcidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Bathyarca